Calle 13 (televisiezender), een Spaanstalige kabel/satellietzender.
 Calle 13 (band), een Puerto Ricaanse band.
 Calle 13 (album), het debuutalbum van bovengenoemde band.